Henryk Nostitz-Jackowski (1834–1905) – kapłan jezuita, rektor kilku kolegiów jezuickich, prowincjał jezuitów w Galicji w latach 1881-1887
 Henryk Nostitz-Jackowski (1885–1948) – malarz i witrażysta, założyciel i główny projektant pracowni artystycznej Polichromia
 Henryk Jackowski-Soplica (1893–1978) – major piechoty Wojska Polskiego, oficer 4 pp Leg., kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), członek IV Rady RP
 Henryk Marian Jackowski – kawaler Krzyża Niepodległości
 Henryk Wincenty Jackowski ps. Radwan (1917-2013) – żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari i Orderów Odrodzenia Polski.

Przypisy